Fillo bezeichnet
 eine griechische Teigsorte, siehe Yufka

Fillo ist der Familienname von
 Martin Fillo (* 1986), tschechischer Fußballspieler

Fillo oder El Fillo ist der Künstlername von 
 Francisco Ortega Vargas (ca. 1820 – ca. 1878), spanischer Flamenco-Sänger, siehe El Fillo

Siehe auch:
Filo